Punt bezeichnet:
 ein in ägyptischen Quellen beschriebenes Land, siehe Punt (Goldland)
 ein Spielzug beim American Football, siehe Punt (American Football)
 einen Bootstyp, siehe Punt (Bootstyp)
 ein selbsterklärtes autonomes Gebiet in Somalia, siehe Puntland
 in der gälischen Sprache das irische Pfund
 ein flaches Boot mit festmontierter Schrotflinte, siehe: Punt Gun
 eine Aachener Familie, siehe Pont#Aachen
 den frankoprovenzalischen Namen der Gemeinde Pont-Canavese in der Provinz Turin, Italien

Punt ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Punt (* 1952), niederländischer Ruderer
 Johann Punt (15. Jahrhundert), Lübecker Ratsherr
 Jozef Marianus Punt (* 1946), Bischof von Haarlem
 Siegfried Punt (1881–1960), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:
 El Punt
 Punt Gun
 Pundt